Grabenhoferbach ist der Name folgender Gewässer:

 Grabenhoferbach, Name des Oberlaufs des Fischabachs bis Perlsdorf, Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grabenhoferbach (Stanzbach), linker Zufluss des Stanzbachs bei Edelsdorf, Gemeinde Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Grabenhof